Beckenberg ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Beckenberg, Berg im Lausitzer Bergland
 Beckenberg (Gemeinde Eggelsberg), Ortschaft in der Marktgemeinde Eggelsberg, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Beckenberg (Borken), Stadtteil der Stadt Borken, Nordrhein-Westfalen